Tratado de Portsmouth puede referirse a alguno de los siguientes:
 Tratado de Portsmouth (1905), por el que se puso fin a la Guerra Ruso-Japonesa.
 Tratado de Portsmouth (1713), acuerdo de paz firmado entre los indígenas abenakis y la colonia británica de Massachusetts.